Bob McIntyre (coureur), Schots motorcoureur
 Bob McIntyre (voetballer), Schots voetballer